|-
| 124301 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124302 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124303 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124304 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124305 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124306 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124307 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124308 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124309 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124310 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124311 - ||  || 21 august 2001 ||  || 
|-
| 124312 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124313 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124314 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124315 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124316 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124317 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124318 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124319 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124320 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124321 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124322 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124323 - ||  || 23 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124324 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124325 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124326 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124327 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124328 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124329 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124330 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124331 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124332 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124333 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124334 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124335 - ||  || 24 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124336 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124337 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124338 - ||  || 24 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124339 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124340 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124341 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124342 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124343 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124344 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124345 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124346 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124347 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124348 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124349 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124350 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124351 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124352 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124353 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124354 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124355 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124356 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124357 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124358 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124359 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124360 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124361 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124362 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124363 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124364 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124365 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124366 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124367 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124368 - ||  || 24 august 2001 ||  || 
|-
| 124369 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124370 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124371 - ||  || 25 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124372 - ||  || 26 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124373 - ||  || 26 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124374 - ||  || 26 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124375 - ||  || 26 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124376 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124377 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124378 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124379 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124380 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124381 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124382 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124383 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124384 - ||  || 25 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124385 - ||  || 26 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124386 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124387 - ||  || 27 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124388 - ||  || 26 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124389 - ||  || 28 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124390 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124391 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124392 - ||  || 29 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124393 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124394 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124395 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124396 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124397 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124398 - ||  || 22 august 2001 ||  || 
|-
| 124399 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124400 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-